FIV steht für:
 Federazione Italiana Vela, italienischer Nationalverband der Segler, Mitglied im World-Sailing-Weltverband 
 Felines Immundefizienz-Virus, Retrovirus, welches bei Katzen auftritt
 Five Finger Coast Guard Heliport (IATA-Code), Heliport am Five Finger Islands Lighthouse, Five Finger Islands, Alaska Panhandle, Alaska

Abkürzung